Tamurejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tamurejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Tamurejo (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar